Грушевский — фамилия.

Известные носители:
 
 Грушевский, Анатолий Фёдорович (?—2008) — советский биатлонист.
 Грушевский, Виталий Анатольевич (род. 1971) — украинский политик.

Топоним 
 Грушевский — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.

См. также 
 Грушевский сельский совет
 Верхнегрушевский
 Яново-Грушевский
 Грушевка
 Улица Михаила Грушевского (Киев)